Лез-Еглізо́тт-е-Шало́р, Лез-Еґлізотт-е-Шалор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 828 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2036,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Лез-Еглізотт-е-Шалор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Еглізотт-е-Шалор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда